Метт Герр (англ. Matt Herr, нар. 26 травня 1976, Хакенсак, Нью-Джерсі) — американський хокеїст.
 Герр (Γέρρος) — 1) за Геродотом (кн. IV, 19, 20, 56), назва сьомої річки Скіфії (див. Скіфи). 
 Елізабет Жаке де ла Герр (фр. Élisabeth Jacquet de La Guerre, 17 березня 1665, Париж — 27 червня 1729, там само) — французька клавесиністка й композитор.
 Круа-де-Герр (фр. Croix de Guerre, укр. Військовий хрест) — військова нагорода Франції. 
 Трауготт Герр (нім. Traugott Herr; нар. 16 вересня 1890, Веферлінген, Саксонія — пом. 13 квітня 1976, Ахтервер) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.